Б-71 (футбольный клуб) — фарерский футбольный клуб, победитель Чемпионата Фарерских островов 1989 года.
 Б-71 (подводная лодка) — подводная лодка проекта 611